Explosiv steht für:

 zu schlagartig ablaufender Verbrennung neigend, siehe Explosivstoff
 bestimmte Konsonanten in der Phonetik, heute bezeichnet als Plosiv

 Explosiv – Das Magazin, Boulevard- und Verbrauchermagazin bei RTL
 Explosiv – Der heiße Stuhl, Fernsehdiskussionsrunde bei RTLplus (heute RTL)
 Explosiv – Blown Away, US-amerikanischer Actionthriller aus dem Jahr 1994
 Explosiv – Der Tod wartet nicht, einen Thriller aus den USA aus dem Jahr 2002

Siehe auch:
Explosivdarstellung